Zapaticos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Fedia cornucopiae;
 el nombre común de la planta Fumaria muralis;
 el nombre común de la planta Fumaria officinalis; o
 el nombre común de la planta Lonicera implexa.